Naucleopsis är ett släkte av mullbärsväxter. Naucleopsis ingår i familjen mullbärsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mullbärsväxter
Naucleopsis